Van der Borcht (ou Vander Borcht ou Van Der Borcht) est un patronyme néerlandais. Il est notamment porté par :
  (1583 - 1651), graveur flamand ;
  (1604 - 1631), peintre et dessinateur flamand ; 
  (1614 - 1676), peintre baroque allemand ;
 Willem van der Borcht (1622 - 1668), dramaturge et poète brabançon ;
 Pieter van der Borcht (ca. 1645 - ca. 1608), graveur et dessinateur flamand ;
 Famille Vander Borcht, ancienne famille bourgeoise de Bruxelles : 
 Petrus Vander Borcht (1676 - 1739), poète néolatin bruxellois.